Corynaea kan syfta på:

 Corynaea (djur) – ett släkte av fjärilar
 Corynaea (växter) – ett släkte av växter